A National Basketball Association 2001–2002-es szezonja az amerikai professzionális kosárlabdaliga 56. szezonja volt.

A győztes a Los Angeles Lakers lett, amely a döntőben összesítésben 4–0-ra nyert a New Jersey Nets ellen. Az alapszakasz legértékesebb játékosa Tim Duncan, a döntő MVP-je Shaquille O’Neal lett.

Alapszakasz

Csoportonként

Főcsoportonként 
z – Hazai pálya előny az egész rájátszásban
c – Hazai pálya előny a főcsoportdöntőig
y – Csoportgyőztes
x – Rájátszásba jutott

Rájátszás 

A dőlt betűvel jelzett csapatoknak volt hazai pálya előnyük.

Díjak 
Legértékesebb játékos: Tim Duncan
Az év újonca: Pau Gasol
Legjobb védekező játékos: Ben Wallace
Legtöbbet fejlődött játékos: Jermaine O'Neal
Legjobb „hatodik” játékos: Corliss Williamson

All-Star-mérkőzés 

MVP: Kobe Bryant
Vezetőedzők: Don Nelson (Nyugat), Byron Scott (Kelet)

Források

További információk 
 Az NBA hivatalos honlapja

NBA-szezonok
Nba
Nba